Schafroth ist der Familienname folgender Personen:

 Anna M. Schafroth (1961–2021), Schweizer Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin
 Elmar Schafroth (* 1958), deutscher Romanist
 Heinz F. Schafroth (1932–2013), Schweizer Literaturkritiker
 Konrad Schafroth, siehe Smartfish 
 Maxi Schafroth (* 1985), deutscher Kabarettist und Schauspieler